Матвеев, Николай Михайлович (1876—1951) — советский партийный и государственный деятель, председатель Правительства Дальневосточной республики.
 Матвеев, Николай Михайлович (1914—2003) — советский и российский математик, профессор РГПУ им. А. И. Герцена, заслуженный деятель науки РФ (1992).
 Матвеев, Николай Михайлович (1939—2016) — российский биолог, эколог.